El tiro es un deporte que se disputa en distintas modalidades como:

 Tiro skeet
 Tiro con arco
 Tiro de hélice
 Tiro deportivo
 Tiro olímpico